Pitodor de Tebes, escultor de la Grècia arcaica
 Pitodor de Tral·les, gendre de Marc Antoni
 Pitodor, escultor grec del segle I dC